Csukás-tó (Hargita megye)
 Csukás-tó (Kolozs megye)